Los Alpes Nóricos (     ) es un término colectivo que denota varias cadenas montañosas de los Alpes orientales. El nombre deriva de la antigua provincia Noricum del Imperio Romano en el territorio de la actual Austria y el área adyacente de Baviera y Eslovenia.

Historia del concepto 
Refiriéndose al Noricum extinto, la designación originalmente comprendía las cadenas montañosas alpinas en el ducado medieval bávaro de Oriente de Francia, incluidas las regiones del Tirol, Salzburgo y la Alta Austria.  

En el siglo XIX, el término alemán Norische Alpen incluía todo el grupo de cordilleras de los Alpes de piedra caliza del este central y del norte al este del pico Dreiherrnspitze. Los Alpes Nóricos se consideraron la principal cadena del norte de los Alpes del Este, junto con los Alpes Cárnicos (es decir, los Alpes Cárnicos, los Alpes de Gailtal, Karawanks, los Alpes de Kamnik-Savinja y Pohorje ) en el sur y los Alpes Julianos en el sureste. Más tarde, el significado se limitó a las cordilleras al sur de la cadena principal alpina entre los ríos Mur y Drava.

Geografía 

En el contexto tradicional, los Alpes Nóricos se ubican principalmente en Austria (el 98% de la región es austriaca, principalmente en los estados del sur de Carintia y Estiria ), con una pequeña área en la región adyacente de Baja Estiria de Eslovenia. 

El área cubre 9.811  km² y se extiende 97 km     desde la parte alta del río Mur en el norte hasta el Drava en el sur y 176 km  desde el puerto de Katschberg en el oeste hasta el río Mur en el este. Los Alpes Nóricos están rodeados por la cadena de Hohe Tauern en el Oeste y el Bajo Tauern en el Norte, en el sur que bordean los Alpes de Gailtal, las cadenas de Karavanke y Pohorje de los Alpes de piedra caliza del Sur. 

El punto más alto es el monte Eisenhut en Estiria, que, con 2441 m, es solo modesto en el contexto de los Alpes del Este, donde muchas montañas se elevan por encima de los 3000 m. Otros picos notables en la cadena son el Rosennock con 2.440 m, Zirbitzkogel, 2.369 m      y Großer Speikkogel, 2140 m. 

En el sur, los Alpes Nóricos comprenden la Cuenca de Klagenfurt con los centros históricos de Zollfeld y Magdalensberg. La ladera de la montaña se caracteriza por la trashumancia ( Alm ) y también era un área minera, para la obtención de magnesita en el área de Radenthein. Hoy en día, la región depende en gran medida del turismo, en invierno alrededor de las aras de esquí de Bad Kleinkirchheim, Krems, en Katschberg, Turracher Höhe y Klippitztörl, en verano alrededor de varios lagos pintorescos de Carintia como el Wörthersee, Lago Millstatt o Lago Ossiach. El Parque Nacional Montañas Nock, accesible a través de la carretera Nockalmstraße, es un paisaje protegido según la categoría V de la UICN. 

La Era de Noriense en el Periodo Triásico de la época geológica lleva el nombre de los Alpes Nóricos.

Clasificación 

La clasificación italiana de Partizione delle Alpi de 1926 se refería al Alpi Noriche como la cadena montañosa desde el Mur en el Este hasta el paso Brenner en el Oeste, incluidos los Altos y Bajos Tauern, así como los Alpes de Tux y Alpes de Zillertal . 

Según la clasificación del Club Alpino, los Alpes Nóricos se dividen en 

 los Alpes Gurktal en el oeste, con los picos más altos en la región en las Montañas Nock (Nockberge) y
 los Alpes de Lavanttal hasta el río Mur en el este, incluyendo la cadena de Poßruck/Kozjak y el puerto de Radl en la frontera austriaco-eslovena en el sur separados por el paso Neumarkt .

Los Alpes Nóricos corresponden aproximadamente a los Alpes de Carintia-Estiria según la reciente clasificación no oficial de SOIUSA .

Referencias

Enlaces externos 

 Norische Alpen  entrada en la enciclopedia Aeiou 
 Entrada de los Alpes Nóricos en Encyclopædia Britannica Online . 

Cordilleras de los Alpes
Subsecciones de los Alpes de Austria